Чеберлой:
 Чеберлой — историческая область на юго-востоке Чечни.
 Чеберлой — чеченский тукхум.

См. также 
 Чеберлоевский район